
Evergreen (in inglese sempreverde) può riferirsi a:

Economia 
 Gruppo Evergreen, conglomerato finanziario multiservizi taiwanese

Geografia 
 Evergreen, in Alabama, Stati Uniti
 Evergreen, in Colorado, Stati Uniti
 Evergreen, in Louisiana, Stati Uniti
 Evergreen, in Missouri, Stati Uniti
 Evergreen, in Montana, Stati Uniti
 Evergreen, nella contea di Langlade, Wisconsin, Stati Uniti
 Evergreen, nella contea di Washburn, Wisconsin, Stati Uniti

Musica 
 Evergreen – Brano di musica leggera legato a un periodo del passato, e tuttavia rimasto nel favore del pubblico
 Evergreen (Love Theme from A Star Is Born) – singolo di Barbra Streisand del 1976
 Evergreen – album degli Echo & the Bunnymen del 1997
 Evergreen – album di Mauro Nardi del 2005
 Evergreen – album dei Broods del 2014
 Evergreen – album di Calcutta del 2018
 Evergreen – brano musicale di Ben Howard del 2014
 Evergreen – album degli After the Burial del 2019
 Egreen (Nicholas Fantini, 1984) – rapper italo-colombiano noto anche come Evergreen

Altro 
 Evergreen, nome in codice della famiglia di unità di elaborazione grafica ATI Radeon HD 5000
 Evergreen, personaggio del manga Fairy Tail